Сан-Пабло () — кантон в провинции Эредия Коста-Рики.

География 
Находится на юге провинции. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 2 округа:

 Сан-Пабло
 Ринкон-де-Сабанилья

Примечания 

Кантоны провинции Эредия